Oksana Kazakova (en ), née le  à Léningrad, est une patineuse artistique russe qui concourait en couple. Avec Artur Dmitriev, elle a gagné l'or olympique en 1998. Auparavant elle patinait avec Dmitri Sukhonov. Ce couple termina quinzième des championnats du monde en 1993.

Lorsque la partenaire de Dmitriev, Natalia Mishkutenok décida d'arrêter la compétition, celui-ci commença à patiner avec Kazakova.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Andrei Mokhov (1 saison : 1990-1991)
 Dimitri Sukhanov (4 saisons : 1991-1995)
 Artur Dmitriev (3 saisons : 1995-1998)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique soviétique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Championne olympique russe
Championne olympique de patinage artistique
Naissance en avril 1975
Naissance à Léningrad
Naissance en RSFS de Russie
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998